Alcazar — шведская группа танцевального направления, имевшая пик популярности в начале 2000-х. Несколько раз распускалась и воссоединялась.

История группы

Создание 

Александр Бард задумал и продюсировал этот проект. Группа сформирована в 1998 в составе: Андреас Лундстедт, Тесс Меркель и Анника Кьергорд. Их первый сингл Shine On стал популярен в Швеции, а со вторым — Crying At The Discoteque они достигли вершин европейских хит-парадов. В 2000 году они выпускают на BMG Records свой дебютный альбом Casino. Диск имел более поздние европейское и японское издание.

В декабре 2002 к коллективу присоединился Магнус Карлссон. Второй альбом Alcazarized, выпущенный в Швеции в 2003 мгновенно получил огромный успех.

Летом 2004 группа издаёт свой третий альбом Dancefloor Deluxe. Композиция «This Is the World We Live In» (припев для которой группа позаимствовала из хита «Land of Confusion» группы Genesis) покорила вершину российского чарта.

Мелодифестивален 

В 2003 группа с песней Not a Sinner, Nor a Saint принимает участие в Мелодифестивалене. Они заняли с ней третье место, но песня стала настоящим хитом и позже сингл по результатам продаж стал «золотым».

В 2005 композиция Alcastar заняла в финале конкурса третье место, но стала большим хитом.

В 2009 году группа в обновлённом составе вновь принимает участие в Мелодифестивалене с песней «Stay the Night», занявшей 5 место в финале конкурса.

В 2010 году группа вновь участвует в Мелодифестивалене с песней «Headlines», однако впервые не выходит в финал конкурса, выбыв из соревнования после раунда «Второй шанс».

В 2014 году группа вновь участвует в Мелодифестивалене с песней «Blame It on the Disco», заняв 1-е место в полуфинале. В финале группа заняла 3-е место. Несмотря на неудачу, группа была удостоена чести объявлять голоса от Швеции на Евровидении 2014.

Кризис 

С 2005 года группа перестает выступать вместе, а члены начинают заниматься сольной карьерой. Андреас заявляет, что воссоединение ожидается не ранее 2007 года.

Возрождение 

И действительно в декабре 2007 года Alcazar воссоединяется, но уже в новом составе, Лина Хедлунд заменила Аннику, которая попала в автокатастрофу, но уже без Магнуса.

Дискография

Студийные альбомы

Компиляции и концерты

Синглы

Примечания

Ссылки 
 alcazarofficial.com
 Официальный сайт 
 Фан-сайт
 2002 Интервью с Alcazar Джейка МакГи

Европоп
Исполнители Sony/ATV Music Publishing
Музыкальные коллективы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Поп-группы Швеции
Трио